Oświęcim steht für geographische Objekte in Polen:
 Oświęcim (deutsch Auschwitz), Stadt und Stadtgemeinde im Powiat Oświęcim, Woiwodschaft Kleinpolen
 Oświęcim (Landgemeinde), Landgemeinde im Powiat Oświęcim, Woiwodschaft Kleinpolen
 Oświęcim, Powiat in der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Powiat Oświęcimski
 Oświęcim (Doruchów) (deutsch Oswiecim), Ort in der Landgemeinde Doruchów, Woiwodschaft Großpolen
 Księstwo Oświęcimskie; siehe Herzogtum Auschwitz

Oświęcim steht für Institutionen in Polen:
 Oświęcim (Dekanat), katholisches Dekanat im Bistum Bielsko-Żywiec
 Unia Oświęcim, Sportverein(e) in Oświęcim, Woiwodschaft Kleinpolen
 Aksam Unia Oświęcim, Eishockeyclub der Ekstraliga
 Internationale Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz
 Oświęcim-Praga, ehemaliger Fahrzeughersteller

Siehe auch:
 Auschwitz (Begriffsklärung)
 KZ Auschwitz